Kingdom of Welcome Addiction — третій студійний альбом проекту «IAMX», випущений навесні 2009 року.

Композиції 
 «Nature of Inviting»
 «Kingdom of Welcome Addiction»
 «Tear Garden»
 «My Secret Friend»
 «An I for an I»
 «I Am Terrified»
 «Think of England»
 «The Stupid, The Proud»
 «You Can Be Happy»
 «The Great Shipwreck of Life»
 «Running»

Альбоми IAMX